Casuals FC (celým názvem: Casuals Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil v jihozápadním Londýně. Založen byl v roce 1883, zanikl v roce 1939 po fúzi s Corinthian FC do nově vytvořeného Corinthian-Casuals FC. Klubové barvy byly hnědá a růžová.

Největším úspěchem klubu bylo vítězství v FA Amateur Cup ze sezóny 1935/36.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1883 – Casuals FC (Casuals Football Club)
 1939 – fúze s Corinthian FC ⇒ Corinthian-Casuals FC
 1939 – zánik

Získané trofeje 
 FA Amateur Cup ( 1× )
 1935/36
 Surrey Senior Cup ( 1× )
 1929/30

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 1. kolo: 1890/91, 1891/92, 1892/93
 FA Amateur Cup
 Finále: 1893/94, 1935/36

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1905–1907: Isthmian League
 1919–1939: Isthmian League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil klubu na Football Club History Database (FCHD) 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1883
Fotbalové kluby zaniklé v roce 1939
Fotbalové kluby v Londýně